Мишук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мишук, Анатолий Васильевич (1911—?) — советский футболист, защитник, полузащитник.
 Мишук, Михаил Никитович (1913—1982) — советский военачальник, Герой Социалистического Труда, генерал-полковник авиации.
 Мишук, Никита Иванович (1895—1938) — советский военный деятель, комбриг (1935).